Suzuki Baleno er en minibil produceret af Suzuki siden 2015. "Baleno"-navnet blev i årene 1995 til 2002 brugt på en model med samme navn.

Bilen blev introduceret på Frankfurt Motor Show i september 2015, og blev tilgængelig i Indien i oktober 2015, i Europa i april 2016 og i Danmark i juni 2016.

Tekniske data

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2017 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

 Officielt dansk websted 

Baleno (2015)
Minibiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2015
Biler fra 2010'erne